

Patronyme 

 François Chaize (1882-1949), missionnaire français qui fut vicaire apostolique d'Hanoï ;
 Patrick Chaize (né en 1963), homme politique français.

Voir aussi